Bärsbach, Bersbach und Beersbach sind geographische Namen:

Orte:
 Bärsbach, Ort in der Gemarkung Lampenheim der Gemeinde Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Beersbach, Weiler im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Bärsbach (Lenzenbach), rechter Zufluss des Lenzenbachs oder Lenzbachs (zur Steinach) bei Lampenheim, Gemeinde Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bersbach, linker Zufluss der Brend in Brendlorenzen, Stadt Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Bärbach
 Bärnbach
 Bernsbach
 Berzbach